Барканешти има више значења:

 Барканешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Барканешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Барканешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Барканешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Барканешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Барканешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Барканешти (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији